Frans woord voor de muziekvorm 'Wals', zie Wals (muziek)
 Vålse, een Deense plaats
 Vålse (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Guldborgsund

Zie ook 
 Vals (doorverwijspagina)